Hrádeček ist die Bezeichnung folgender geographischer Orte in Tschechien:

 Hrádeček, eine Gemarkung bei Vlčice im Kreis  Trutnov
 Hrádeček (Naturreservat), Naturreservat Hrádeček bei Jindřichův Hradec
 Hrádeček (Naturpark), Naturpark Hrádeček auf dem Gebiet der Gemeinde Vlčice 
 Hrádeček (Naturdenkmal),  Naturdenkmal Hrádeček bei Prachatice